Номинативный строй — типология языка, структур­ные компоненты которой ориентированы на семантическое противопоставление субъекта и объекта (номинативная конструкция), в противоположность языкам эргативного строя, использующим эргативную конструкцию предложения, а также языкам активного строя (где агентивное и неагентивное подлежащее, а также дополнение кодируются тремя разными способами).

Советский филолог Алексей Фёдорович Лосев считал, что номинативный строй языка и связанный с ним тип мышления характерен дальнейшим выделением личности в качестве активно действующего субъекта истории. С ним связан переход от матриархата к патриархату. Сегодня к номинативным относится большинство языков мира — индоевропейские, афразийские, уральские, дравидские, тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, большинство китайско-тибетских, часть австралийских, кечумара и другие.

Номинативный строй предложения характеризуется одинаковостью оформления подлежащего, независимо от значения и формы глагола. Глагол в языках номинативного строя обычно не имеет полиперсонального спряжения, а если согласуется, то только с подлежащим.

В номинативных языках предложения с переходными и непереходными глаголами кодируются одинаково: статичный и активный член предложения не противопоставляются, а пассивный актант обозначается особо: А=S; P.

Собака (A) (NOM) поймала кошку (P) (ACC)
Собака (S) (NOM) спит

Он (A) (NOM) нашёл сосиску (P) (ACC)

Он (S)(NOM) ушел

См. также 
 Типологическая классификация языков
 Стратегия кодирования глагольных актантов

Примечания 

Лингвистическая типология
Синтаксис